Blankenbach (Neder-Franken), plaats in Beieren
 Blankenbach (Reichshof), stadsdeel van Reichshof